«Мемориал Сунь Ятсена» (; ) — станция линии Баньнань Тайбэйского метрополитена, открытая 24 декабря 1999 года. Расположена между станциями «Мэрия Тайбэя» и «Чжунсяо-Дуньхуа». Находится на территории районов Даань и Синьи в Тайбэе. Станция получила название по расположенному рядом мемориальному комплексу Сунь Ятсена, который был построен в 1972 году. С китайского языка название дословно переводится как «Мемориальный Дворец Отца Государства».

Техническая характеристика 
«Мемориал Сунь Ятсена» — однопролётная станция. На станции есть пять выходов, оборудованных эскалаторами. Из них два выхода оборудованы лифтами для пожилых людей и инвалидов.  1 октября 2010 года на станции были установлены автоматические платформенные ворота.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Баньнань
Станции метрополитена, построенные в 1999 году